Каспля-2 — село в в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Касплянского сельского поселения.

Расположено в западной части области в 33 км к северо-западу от Смоленска на автодороге  Смоленск — Невель, по обоим берегам реки Каспля. Река делит поселение на две части Каспля-1 и Каспля-2.

Население — 736 жителей (2010 год).

История 
Впервые упоминается в уставной грамоте князя Ростислава Мстиславича. Несколько раз встречается в различных древних документах, как волостной центр. В начале XVII века воеводой М. Б. Шеиным были отстроены земляные укрепления для отражения набегов Польских королей. В 1775 году при утверждении Смоленского наместничества Каспля была сделана уездным городом, но уже в 1777 году центр уезда был перенесён в Духовщину, Каспля — центр волости Поречского уезда. В середине XIX века в Каспле 40 дворов, 460 жителей, владельческое село. В 1927—1928 годах в составе Смоленского уезда, 1929—1961 — центр Касплянского района, с 1961 года в Смоленском районе.

Летом 1942 года на дороге «Каспля — Смоленск» была подорвана машина немецкого военного коменданта. К месту происшествия немедленно бросился начальник окружной полиции Дмитрий Космович. Начальник касплянской полиции Сергей Сетькин показал во время судебного процесса в 1975 году:
 Во время уничтожения мирных жителей, которые произошло 1 июля 1942 на Кукиной горе, Космович не только наблюдал за ходом экзекуции, но и руководил ею и «при расстреле нескольких групп применил оружие лично». Стариков и детей бросали в яму живьем и закапывали. Всего были убиты 158 человек.

Экономика 
Радиорелейная станция, АЗС, пекарня, филиал «Росгосстрах-Смоленск», «Нива» ТОО «Смоленскагроздравница», профессиональное училище, школа-интернат, средняя школа, основная школа, детский сад, музыкальная школа, дом культуры, амбулатория, аптека, больница, ветлечебница, кинотеатр, библиотека, детская библиотека, отделение связи, сбербанк, кафе, столовая.

Достопримечательности 

 Скульптура на братской могиле 628 советских воинов, погибших в 1941—1948 гг.
 Обелиск на братской могиле 157 жертв фашизма, расстрелянных 1 июля 1942 г. у Кукиной горы.
 Школа, в которой учился партизан Герой Советского Союза В. Т. Куриленко.
 Стоянки эпохи неолита на левом берегу реки Каспля у её истока из озера Каспля.
 церковь Казанской иконы Богоматери. Построена в 1905-14 гг. по проекту архитектора Е. Ф. Лыщинского в русском стиле.
 Городище днепро-двинских племён 1-го тысячелетия до н. э. на правом берегу реки Каспля.
 Селище III—VII вв. н. э. на правом берегу реки Каспля.

Примечания

Ссылки 
 Каспля-2/Энциклопедия Смоленской области
 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)
Военные преступления нацистов на территории СССР